|
Paraguai consiste de 17 departamentos (; singular – departamento) e um (distrito capital). São estes, com suas capitais indicadas entre parênteses:

|}

Ver também 
 Ranked list of Paraguayan departments
 ISO 3166-2:PY

Ligações externas